Dragunov, orosz családnév
 Dragunov-mesterlövészpuska (SZVD), gázelvételes, forgózáras reteszelésű fegyver